Anthonissen ist der Familienname folgender Personen:

 Arnoldus van Anthonissen (1631–1703), niederländischer Maler
 Hendrick van Anthonissen (1605–1660), niederländischer Maler
 Louis-Joseph Anthonissen (1849–1913), belgischer Maler des Orientalismus